Maxim Noreau (né le  à Montréal, Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur pour le Zurich SC dans la National League (NLA).

Carrière de joueur 
Après seulement trois saisons avec les Tigres de Victoriaville, il décide de signer un contrat professionnel avec les Aeros de Houston. Il participe avec l'équipe LHJMQ au Défi ADT Canada-Russie en 2006.

L'ancien capitaine des Tigres débute ainsi sa carrière professionnelle avec les Aeros. Cédé aux Wildcatters du Texas dans l'ECHL pour récupérer après une blessure, il est rappelé après y avoir disputé deux matchs.

Il évolue entre 2011 et 2014 dans l'équipe du HC Ambrì-Piotta, en Ligue nationale A suisse. Malgré un contrat encore valable avec le club de la Léventine, il s’engage en  avec l’Avalanche du Colorado.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 ||Tigres de Victoriaville ||LHJMQ ||65 ||5 ||8 ||13 ||47 ||7 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2005-2006 ||Tigres de Victoriaville ||LHJMQ ||69 ||22 ||43 ||65 ||116 ||5 ||2 ||4 ||6 ||7
|-
|2006-2007 ||Tigres de Victoriaville ||LHJMQ ||69 ||17 ||53 ||70 ||106 ||6 ||2 ||1 ||3 ||
|-
|2007-2008 ||Aeros de Houston ||LAH ||50 ||8 ||8 ||16 ||48 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2007-2008 ||Wildcatters du Texas ||ECHL ||2 ||0 ||3 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Aeros de Houston ||LAH ||77 ||14 ||25 ||39 ||49 ||20 ||4 ||7 ||11 ||2
|-
|2009-2010 ||Aeros de Houston ||LAH ||76 ||18 ||34 ||52 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Wild du Minnesota ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Aeros de Houston ||LAH ||76 ||10 ||44 ||54 ||58 ||24 ||2 ||10 ||12 ||23
|-
|2010-2011 || Wild du Minnesota || LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 44|| 7|| 23|| 30|| 22||8 ||1 ||6 ||7 ||6
|-
|2012-2013 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 45|| 10|| 25|| 35|| 38||5 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|2013-2014 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 35 || 8 || 16 || 24 || 28 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2014-2015 || Monsters du lac Érié || LAH || 39|| 8|| 22|| 30|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Rampage de San Antonio || LAH || 64|| 12|| 33|| 45|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || CP Berne || LNA || 35 || 4 || 14 || 18 || 8 || 4 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
|2017-2018 || CP Berne || LNA || 32 ||8 || 16 || 24 || 	18 || 11 || 1 || 6 || 7 || 2
|-
|2018-2019 || ZSC Lions || LNA || 46 || 11 || 16 || 27 || 38 || - || - || - || - || -
|-
|2019-2020 || ZSC Lions || LNA || 45 ||10 || 29 || 39 || 26 || - || - || - || - || -
|-
|2020-2021 || ZSC Lions || LNA || 50 || 5 || 31 || 36 || 35 || 8 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2021-2022|| ZSC Lions || LNA ||  || 

|6 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2018 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 6 || 2 || 5 || 7 || 0 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2022 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 5 || 1 || 3 || 4 || 0 || align=left| Sixième place

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
2010 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'équipe Canada.
2010 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles.
2011 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.
2011 : nommé dans la première équipe d'étoiles.

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mai 1987
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur des Tigres de Victoriaville
Joueur des Wildcatters du Texas
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé de bronze olympique canadien
Joueur du CP Berne
Joueur du ZSC Lions
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022